A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 3000 méteres akadályfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Hyvin Kiyeng Jepkemoi lett.

Előfutamok

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság